West Jefferson kan syfta på:

 West Jefferson, Alabama
 West Jefferson, North Carolina
 West Jefferson, Ohio